Die Liste der Weihbischöfe in Würzburg stellt die Weihbischöfe im Bistum Würzburg vor.

Siehe auch 
 Liste der Bischöfe von Würzburg
 Liste der römisch-katholischen Titularbistümer
 Bistum Würzburg

Weblinks 
 Eintrag in catholic-hierarchy.org (englisch)
 

Wurzburg Weihbischof
!